Machno ist der Familienname folgender Personen:

 Inna Machno (* 1994), ukrainische Beachvolleyballspielerin
 Iryna Machno (* 1994), ukrainische Beachvolleyballspielerin
 Nestor Machno (1888–1934), ukrainischer Anarchist
 Wassyl Machno (* 1964), ukrainischer Schriftsteller, Dichter, Essayist und Übersetzer

Machno bezeichnet:
 River Machno, Fluss im walisischen Snowdonia-Nationalpark